Вајкоф има више значења:
 Вајкоф (Њу Џерзи)
 Вајкоф (Минесота)